Tunilla, rod kaktusa iz tribusa Opuntieae. Dompovina mu je Južna Amerika. Nekoliko vrsta raste po Peruu, Boliviji, i sjevernom Čileu i Argentini

Vrste 
 Tunilla corrugata (Salm-Dyck) D.R.Hunt & Iliff
 Tunilla erectoclada (Backeb.) D.R.Hunt & Iliff
 Tunilla microdisca (F.A.C.Weber) D.R.Hunt & Iliff
 Tunilla soehrensii (Britton & Rose) D.R.Hunt & Iliff
 Tunilla tilcarensis (Backeb.) D.R.Hunt & Iliff

Sininimi 
 Airampoa Fric

Izvori 

Kaktusovke